Laoküla kan avse följande platser i Estland:

 Laoküla, Saaremaa, by i Saaremaa.
 Laoküla, Harjumaa, by i Harjumaa.